Osoby o nazwisku Pawełko:
 Andrij Pawełko (ur. 1975) – ukraiński polityk i działacz sportowy.
 Mieczysław Pawełko (1908–1966) – polski rzeźbiarz.